Волжский Утёс:

 Волжский Утёс — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Волжский Утёс — сельское поселение в Шигонском районе Самарской области.
 Волжский Утёс — санаторий, расположенный в посёлке Волжский Утёс в Шигонском районе Самарской области.